Bergwiesengraben ist ein Gewässername:

 Bergwiesengraben (Gickelhäuser Bach), rechter Zufluss des Gickelhäuser Bachs (zur Tauber) unterhalb von Gickelhausen, Gemeinde Adelshofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Bergwiesengraben (Reutegraben), linker Zufluss des Reutegrabens (zum Oberlauf Frankenbach des Sizenbachs) im Grießweiher bei Neuler, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bergwiesenbach